Solero kan syfta på:
 Solero – ett varumärke för glass

Geografi

Italien 

 Solero, Piemonte, kommun, Piemonte, Provincia di Alessandria,